National Collection steht für folgende Sammlungen:

 National Collection of Aerial Photography, Lufbild-Archiv des Vereinigten Königreichs
 National Collection of Contemporary Indian Art am American Indian Arts Museum
 National Collection of Fine Arts, Kunstmuseum der Smithsonian Institution in Washington, D.C., Vereinigte Staaten
 National Collection of Industrial Microorganisms, Sammlung von Mikroorganismen in Pune, Indien
 National Collection of Plant Pathogenic Bacteria, Sammlung von bakteriellen Pflanzenpathogenen in Großbritannien
 National Collection of Type Cultures, Sammlung von Mikroorganismen in Salisbury, England
 National Collection of Yeast Cultures, Sammlung von Hefen in Norwich, England
 Canadian National Collection, Sammlung von Insekten, Spinnentieren und Nematoden in Kanada